Педро -{I}- од Бразила или Педро -{IV}-, краљ Португалије и Алгарва (, Лисабон, 12. октобар 1798-7. април 1834) је био први цар Бразила. Педро -{I}- је био четврто дете краља Жоа -{VI}- од Португалије и краљице Карлоте Жовкине од Шпаније.  Припадао је династији Браганса. Владао је Бразилом од 1822. до 1831, и Португалом од марта до маја 1826. године. Био је отац другог бразилског цара Педра -{II}-. Наполеонове трупе су окупирале Португалију 1807. То је била казна за земљу која није хтела да се придружи француској континенталној блокади Британије. Деветогодишњи Педро је са остатком краљевске породице избегао у Рио де Жанеиро у Бразилу. У Португалију се вратио тек 1832, после двадесетчетворогодишњег одсуства. На Бечком конгресу 1815. одлучено је да Бразил постане посебна краљевина у персоналној унији са Португалијом. Тако се окончао статус Бразила као португалске колоније. Педрова баба, краљица Марија -{I}-, тако је својим португалским титулама додала титулу краљице Бразила. Она је умрла 1816, њен син Жуан VI од Португалије је наследио бразилски и португалски трон, а Педро је постао престолонаследник.

Избијање Либералне револуције 1820. у Лисабону приморало је оца Педра -{I}- да се врати у Португалију у априлу 1821, оставивши га да влада Бразилом као регент. Он је морао је да се суочи са претњама револуционара и непокорношћу португалских трупа, све од којих је надвладао. Претња португалске владе да укине политичку аутономију коју је Бразил уживао од 1808. године наишла је на широко распрострањено незадовољство у Бразилу. Педро -{I}- је изабрао бразилску страну и прогласио Бразилску независност од Португалије 7. септембра 1822. Дана 12. октобра био је поздрављен клицањем као бразилски цар. До марта 1824. године поразио је све војне јединице лојалне Португалији. Неколико месеци касније, Педро -{I}- је сломио краткотрајну Конфедерацију Екватора, неуспели покушај сецесије провинцијских побуњеника на североистоку Бразила.

Породица

Супружник

Деца

Породично стабло

Референце

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1798.
Умрли 1834.
Бразилски цареви
Краљеви Португалије